Ибирама () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина. 

Составная часть мезорегиона Вали-ду-Итажаи. Входит в экономико-статистический микрорегион Риу-ду-Сул. Население составляет 17 417 человек на 2006 год. Занимает площадь 246,705 км². Плотность населения — 70,6 чел./км².

История 
Город основан 8 ноября 1897 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 111 368 471,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 6678,37 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,826 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: умеренный.

Муниципалитеты штата Санта-Катарина